3-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 140 километров состоялась 16 сентября 1934 года. Победу одержал французский велогонщик Антонин Манье.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1934 на FirstCycling
 
 
  

1934 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1934 году
Сентябрь 1934 года